Фриц Здунек (; 18 апреля 1947, Люссов — 22 декабря 2014, Гамбург) — немецкий тренер в профессиональном боксе, в прошлом боксёр любитель. Один из самых успешных тренеров в боксе, тренировал в частности чемпионов мира братьев Кличко, Дариуша Михалчевски, Ахмеда Котиева и прочих.

Биография 
Начинал спортивную карьеру в любительском боксе. Победил в среднем весе на Студенческом чемпионате ГДР 1968 года. Выиграв 99 из 129 боёв, завершил личную любительскую боксёрскую карьеру и решил стать тренером.

В 1979 году окончил Институт физической культуры и спорта () с дипломом преподавателя по спорту.

С 1960-х годов был членом спортклуба «Трактор Шверин» (), с которым также сотрудничал впоследствии как тренер до 1989 года. Там он тренировал, среди прочих, Андреаса Цюлова, победившего в лёгком весе на Олимпийских играх 1988 года в Сеуле.

С марта 1994 года работал как тренер с известной гамбургской боксёрской промоутерской организацией «Universum Box-Promotion».

Личная жизнь 
Был женат, имел двоих детей — сына и дочь. Дочь была замужем за Ахметом Онером (Ahmet Öner), родившимся и живущим в Германии турком, главой гамбургской боксёрской промоутерской организации «Arena Box-Promotion» и бывшим боксёром-профессионалом.

Подопечные 
Фриц Здунек тренировал множество боксёров, как профессионалов, так и любителей.

В январе 2009 года Кароль Балжай стал одиннадцатым боксёром тренирующимся у Здунека, ставшим чемпионом мира.

Примечания

Ссылки 
 Общая информация о Фрице Здунеке на сайте «Universum Box-Promotion».
 Общая информация о Фрице Здунеке на сайте boxrec.com.

Боксёры ГДР
Тренеры по боксу Германии
Кавалеры ордена «Знамя Труда» (ГДР)